Biografies:
 Francesc Fornells (Barcelona, 1887 - 1962), compositor i violocel·lista
 Andreua Fornells i Vilar (Barcelona, 1890 - 1967), soprano catalana
 Francesc Fornells i Pla (Barcelona, 1921 - 1999), pintor, gravador i vitraller 
 Joaquim Fornells i Parera, alcalde de Manresa i líder de la CNT local
 Àngel Cantons i Fornells (Mollerussa, 1895 - Palerm, 1967), religiós claretià 
 Francesc Matheu i Fornells (Barcelona, 1851 - Sant Antoni de Vilamajor, 1938), escriptor barceloní
 Pere Joan Cererols i Fornells (Martorell, 1618 - Montserrat, 1680), compositor, músic i monjo benedictí 
 Toponímia:
 Fornells, poble al nord de l'illa de Menorca
 Cala Fornells, cala del municipi de Calvià, a l'illa de Mallorca
 Fornells de la Selva, municipi de la comarca del Gironès (Catalunya)
 Estació de Fornells de la Selva, estació de ferrocarril propietat d'adif al nord-est de la població de Fornells de la Selva 
 Fornells-Parc, entitat de població del municipi de Fornells de la Selva (Gironès)
 Fornells de la Muntanya, entitat de població del municipi de Toses (Ripollès)
 Fornells (Begur), entitat de població del municipi de Begur (Baix Empordà)
 Fornells (Pinós), masia al municipi de Pinós a la comarca del Solsonès
 Molí de Fornells, masia situada al municipi de Pinós a la comarca del Solsonès